Esistono più comuni francesi con questo nome

Abzac – Charente
Abzac – Gironda